Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2021 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 2 au .

Faits marquants

Pendant le tournoi

Lauréates 
Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková dominent Bethanie Mattek-Sands et Iga Świątek en finale. C'est la deuxième fois que la paire tchèque est sacrée en double dames à Paris. Il s'agit de leur troisième tournoi du Grand Chelem ensemble et leur  et  titre respectif dans la discipline. Barbora Krejčíková, également titrée en simple, devient la  joueuse de l'ère Open à réaliser le doublé simple / double à Roland Garros après Billie Jean King (1972), Margaret Smith Court (1973), Chris Evert (1974 et 1975), Virginia Ruzici (1978), Martina Navrátilová (1982 et 1984) et Mary Pierce (2000). Au  siècle, elle est seulement la troisième joueuse à réaliser cette performance tout Majeur confondu après Serena Williams et Venus Williams.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2021
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2021